Esquilino – uno dei sette colli di Roma.
Esquilino – il XV rione di Roma.
Lucio Minucio Esquilino Augurino – console della Repubblica romana.